Okuyama ist der Familienname folgender Personen:

 Akifumi Okuyama (* 1982), japanischer Eishockeyspieler
 Emiko Okuyama (* 1951), japanische Politikerin
 Okuyama Kiyoji, Geburtsname des Sumōringers Kagamisato Kiyoji (1923–2004)
 Masayuki Okuyama (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Takurō Okuyama (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yasuhiro Okuyama (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Yohei Okuyama (* 1999), japanischer Fußballspieler